Wildlife Trust - é uma organização sem fins lucrativos, organização não-governamental (ONGA) com sede em Nova York, trabalhando na conservação e problemas de reprodução em cativeiro nos Estados Unidos e ao redor do mundo.

Wildlife Trust está ativa em alguns projetos na proteção de alguns animais no mundo como:

 India and Sri Lanka: Elefante-asiático
 Bolivia: Morcegos
 Mexico: Tartaruga marinha and Morcegos
 Indonésia: Mycteria cinerea and insetos
 Etiópia: Asno-da-somália, Equus grevyi
 Gabão: Peixe-boi-africano
 Argentina: Golfinho-do-rio-da-prata
 Venezuela: Tartaruga marinha
 Brasil: Peixe-boi-da-amazônia, Onça-pintada, Arara-azul

Ligações externas 
 The Wildlife Trust, USA
 Durrell Wildlife Conservation Trust
 Wildlife Preservation Canada
 Wild Ones

Organizações ambientais